Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-lucemurský pár Tímea Babosová a Mandy Minellaová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Deblový titul získala nenasazená španělsko-švýcarská dvojice Garbiñe Muguruzaová a Romina Oprandiová, když ve finále zdolala polsko-ukrajinský pár Katarzyna Piterová a Maryna Zanevská. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 4–6 a 6–2, rozhodl o vítězkách až supertiebreak v poměru míčů [11–9].

Nasazení párů 
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)
  Sandra Klemenschitsová /  Andreja Klepačová (semifinále)
  Petra Martićová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2014
WTA Tour 2014